Harbeck steht für:

 Harbeck, Ortschaft in Nordrhein-Westfalen
 Harbeck (Wegberg), Ortsteil der Stadt Wegberg in Nordrhein-Westfalen
 Heidenreich & Harbeck, Maschinenbauunternehmen

Familienname:
 Bernd Harbeck-Pingel (* 1968), deutscher evangelischer Theologe
 Gisela Harbeck (* 1938), deutsche Richterin am Bundessozialgericht
 Hans Harbeck (1887–1968), deutscher Lyriker und Essayist
 Nadia Harbeck, deutsche Gynäkologin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Harbeck (1862–1945), deutscher Verwaltungsjurist, Kommunalbeamter in Altona

Siehe auch:
 Haarbeck
 Habeck